Theodor-Heuss-Brücke ("ponte Theodor Heuss" in lingua tedesca) può riferirsi a:

 Germania
 Theodor-Heuss-Brücke – ponte di Düsseldorf
 Theodor-Heuss-Brücke – ponte di Essen
 Theodor-Heuss-Brücke – ponte di Magonza
 Theodor-Heuss-Brücke – ponte di Norimberga